Ги́ффен, Джи́ффен () — фамилия. Известные носители:

 Гиффен, Джеймс (род. 1941) — американский бизнесмен, президент Американо-советского торгово-экономического совета.
 Гиффен, Джордж (1859—1927) — австралийский игрок в крикет.
 Гиффен, Кейт (род. 1952) — американский художник, автор комиксов.
 Гиффен, Роберт (1837—1910) — британский статистик, экономист и финансовый обозреватель.
 Гиффен, Роберт (1886—1962) — вице-адмирал ВМС США.
 Гиффен, Уолтер (1861—1949) — австралийский игрок в крикет, брат Джорджа Гиффена.
 Гиффен, Хюберт ван (1534—1604) — голландский юрист, философ, филолог.

См. также 
 Товар Гиффена

Примечания